Nagayama ist der Familienname folgender Personen:

 Eita Nagayama (* 1982), japanischer Schauspieler, siehe Eita
 Ikumi Nagayama (* 1974), japanische Langstreckenläuferin, siehe Ikumi Wakamatsu
 Kazuya Nagayama (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kunio Nagayama (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Norio Nagayama (1949–1997), japanischer Mörder und Schriftsteller
 Ryūju Nagayama (* 1996), japanischer Judoka
 Yōko Nagayama (* 1968), japanische Sängerin und Schauspielerin